Selbsthilfe oder Eigenhilfe steht für:

 Selbsthilfe (Recht), Durchsetzung des (vermeintlichen) „Rechts auf eigene Faust“
 Selbsthilfe (Partei), Samopomitsch, politische Partei in der Ukraine

Siehe auch:
 Selbsthilfegruppe (selbstorganisierte Zusammenschlüsse)
 bauliche Selbsthilfe (Gruppenselbsthilfe)

 Selbstpflege (Theorie 1971)
 Selbsthilfeliteratur